

Osoby o tym nazwisku 
 António Carlos Piña – lekkoatleta z Republiki Zielonego Przylądka 
 Dulce Piña – dominikański judoka
 Pedro Moriana Piña – hiszpański strongman